Liceu francès de Barcelona, institució d'ensenyament de sistema educatiu francès amb seu a Barcelona
 Lliga espanyola de bàsquet femenina (del seu nom en castellà Liga Femenina de Baloncesto), màxima competició de bàsquet femení d'Espanya
 Lliga Federalista de Bretanya, moviment polític històric de Bretanya
 Luxembourg for Business, agència del govern de Luxemburg per a la promoció del comerç